Harcourt (Eure), een plaats in Frankrijk
Harcourt (Iowa), een plaats in de Verenigde Staten
Harcourt (Dublin), een wijk in Dublin